Отар Васи́льович Тактакішві́лі (; 1924—1989) — грузинський композитор, диригент, автор музики Державного гімну Грузинської РСР, громадський діяч, народний артист СРСР (1974), Лауреат Сталінської (1951, 1952) та Ленінської (1982) премій. Почесний громадянин Тбілісі (1985).

Закінчив в 1947 Тбіліську консерваторію, з 1947 викладач, з 1966 професор, в 1962—1965 ректор. В 1947-52 концертмейстер і диригент, в 1952—1956 художній керівник Державної хорової капели Грузинської РСР.

У творчому доробку — опера «Миндія», триптих опер «Три новели», «Викрадення місяця» (1974), телеопера «Нагорода» (1963), 2 симфонії (1949, 1953), симфонічна поема «Мцирі» (1956), ораторія «Ніколоз Бараташвілі» (1970), концерти для інструментів з оркестром й інші твори.

Примітки

Посилання 
 УРЕ 

Народились 1924
Померли 1989
Випускники Тбіліської консерваторії
Грузинські композитори
Грузинські кінокомпозитори
Радянські кінокомпозитори
Ректори Грузії
Народні артисти СРСР
Лауреати Сталінської премії
Лауреати Ленінської премії
Почесні громадяни Тбілісі